Résultats détaillés de l’édition 1998 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 19 janvier au .

Faits marquants 
Le Tchèque Petr Korda remporte son unique titre en grand chelem, face au Chilien Marcelo Ríos, laminé en trois sets. Mais la victoire de Korda sera entachée quelques mois plus tard par une suspension pour dopage. En huitième de finale, le tenant du titre Pete Sampras est battu par le surprenant Karol Kučera, tout comme Andre Agassi (non tête de série) qui rate son retour face à Alberto Berasategui. À noter le très beau tournoi du Français Nicolas Escudé qui réalise la meilleure performance de sa carrière en grand chelem, parvenant en demi finale après une belle victoire sur Gustavo Kuerten (vainqueur à Roland Garros l'année précédente).

En l'absence de Monica Seles et Steffi Graf, la Suissesse Martina Hingis conserve son titre en simple mais également en double (cette fois avec Mirjana Lučić).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1998
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1998
Tennis en janvier 1998
Tennis en février 1998